Hay amores que matan puede referirse a:

 Hay amores que matan, obra de teatro de Julio Matías;
 Hay amores que matan (2000), telenovela venezolana;
 Galilea, hay amores que matan, webnovela;
 Hay amores que matan, canción del álbum Crónicas de un laberinto, de Jaguares;
 Hay amores que matan, canción de Pimpinela.